

Bielorussia
 Bogorodickoe – nome russo del centro abitato di Baharodzickae

Russia
 Bogorodickoe – centro abitato dell'Oblast' di Voronež
 Bogorodickoe – centro abitato dell'Oblast' di Belgorod
 Bogorodickoe – centro abitato dell'Oblast' di Kaluga
 Bogorodickoe – centro abitato dell'Oblast' di Kursk nel Goršečenskij rajon
 Bogorodickoe – centro abitato dell'Oblast' di Kursk nello Ščigrovskij rajon
 Bogorodickoe – centro abitato dell'Oblast' di Lipeck nel Dobrinskij rajon
 Bogorodickoe – centro abitato dell'Oblast' di Lipeck nel Dobrovskij rajon
 Bogorodickoe – centro abitato dell'Oblast' di Orël nello Sverdlovskij rajon nel Krasnoarmejnskoe sel'skoe poselenie
 Bogorodickoe – centro abitato dell'Oblast' di Orël nello Sverdlovskij rajon nel Novopetrovskoe sel'skoe poselenie
 Bogorodickoe – centro abitato dell'Oblast' di Orël nel Chotyneckij rajon
 Bogorodickoe – centro abitato dell'Oblast' di Pskov nel Velikolukskij rajon
 Bogorodickoe – centro abitato dell'Oblast' di Pskov nel Krasnogorodskij rajon
 Bogorodickoe – centro abitato dell'Oblast' di Rostov
 Bogorodickoe – centro abitato dell'Oblast' di Rjazan' nel Miloslavskij rajon
 Bogorodickoe – centro abitato dell'Oblast' di Rjazan' nell'Ucholovskij rajon
 Bogorodickoe – centro abitato dell'Oblast' di Smolensk nell'El'ninskij rajon
 Bogorodickoe – centro abitato dell'Oblast' di Smolensk nello Smolenskij rajon
 Bogorodickoe – centro abitato dell'Oblast' di Smolensk nel Vjazemskij rajon
 Bogorodickoe – centro abitato dell'Oblast' di Tambov
 Bogorodickoe – centro abitato dell'Oblast' di Tula nel Černskij rajon
 Bogorodickoe – centro abitato dell'Oblast' di Tula nel Dubenskij rajon
 Bogorodickoe – centro abitato dell'Oblast' di Tula nel Venëvskij rajon

Ucraina
 Bogorodickoe – nome russo del centro abitato di Bohorodic'ke nell'Oblast' di Luhans'k
 Bogorodickoe – nome russo del centro abitato di Bohorodic'ke nell'Oblast' di Mykolaïv
 Bogorodickoe – vecchio nome di Trudove